Frink ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Frink (Florida)
 Frink (Kalifornien)
 Frink (Oklahoma)

Frink ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Huke Frink (1904–2000), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Elisabeth Frink (1930–1993), britische Bildhauerin
 Horace Westlake Frink (1883–1936), US-amerikanischer Psychiater und Psychoanalytiker

 Laurie Frink (1951–2013), US-amerikanische Trompeterin
 Orrin Frink (1901–1988), US-amerikanischer Mathematiker
 Pat Frink (1945–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Stephen Frink, US-amerikanischer Fotograf 

Zeichentrick:

 Die Simpsons: Prof. Frink

Siehe auch:
 Fring